Landkreis Stralsund ist der Name folgender Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern:

 Landkreis Stralsund (1945–1952), siehe Landkreis Franzburg-Barth
 Landkreis Stralsund (1990–1994), siehe Kreis Stralsund-Land